День создания информационных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников и служащих Главного информационно-аналитического центра МВД России, информационных центров МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УТ МВД России по ФО, ЛУВД. Отмечается ежегодно.  День создания информационных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации — 23 сентября.

История и празднование 
23 сентября 1918 г. решением Коллегии Народного комиссариата внутренних дел РСФСР было утверждено «Положение о статистическом отделе Комиссариата внутренних дел», функционирование которого обеспечивало сбор, обобщение и хранение статистической информации о состоянии и динамике преступности в стране.

29 марта 1968 г. был создан Информационно-вычислительный центр.  Были установлены советские ЭВМ семейства Минск: «Минск-22» и «Минск-32».

4 ноября 1985 г. ГНИЦУИ переименовывается в Главный информационный центр (ГИЦ) МВД СССР. Массовое внедрение ПЭВМ в конце 1980-х годов позволило максимально приблизить системы хранения и обработки информации к непосредственным потребителям — практическим работникам. 

В 1991 году в связи с реорганизацией органов внутренних дел страны при МВД РСФСР было создано Республиканское информационное бюро (РИБ).

Приказом МВД России от 24 марта 2000 г. № 296 «Об объявлении Дня информационных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации» — 23 сентября объявлен Днем информационных подразделений — ГИАЦ МВД России, ИЦ МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УТ МВД России по ФО.

Ссылки 
 Главный информационно-аналитический центр (сайт МВД)

С сентября 1918 года статистический отдел НКВД, территориальные аппараты статистики становятся постоянной составляющей системы органов внутренних дел. При Центральном управлении, в губерниях и автономных республиках создаются регистрационно-дактилоскопические бюро. В последующий период (1930—1939 гг.), регистрационно-учетные аппараты были созданы при Главных управлениях и самостоятельных отделах НКВД (при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции).

За период с 1918 по 1968 год подразделения информационной службы, совершенствуясь профессионально и структурно, прошли трудный, порой драматичный, но славный путь, активно участвуя в борьбе с преступностью. Этот благодарный труд продолжался и в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., когда советская милиция и воины войск НКВД плечом к плечу с Советской Армией с оружием в руках на фронте и в тылу вели смертельный бой с немецко-фашистскими захватчиками, их пособниками, уголовными преступниками всех мастей.

В 1968 году при ОТУ МВД организован Информационно-вычислительный центр МВД СССР. В ноябре 1970 года на её основе создан Главный информационный центр при МВД СССР. В апреле 1972 года Приказом МВД СССР 1-е спецотделы были переименованы в информационные центры. Начался этап укрепления ИЦ на местах.

Праздники по алфавиту
Информационных
Информационных
Информационных